Fry – miejscowość i gmina we Francji
 Fry – zespół i konstruktor Formuły 1

Ludzie 
 Christopher Fry (1907-2005) – angielski poeta i dramaturg.
 Elizabeth Fry (1780-1845) – angielska działaczka społeczna, reformatorka więziennictwa
 Maxwell Fry (1899-1987) – brytyjski architekt modernistyczny
 Nick Fry (ur. 1956) – dyrektor zespołu Honda Racing F1 Team
 Shirley Fry – (ur. 1927) – tenisistka amerykańska
 Stephen Fry (ur. 1957) – brytyjski aktor i komik
 Varian Fry (1907-1967) – amerykański dziennikarz
 William Henry Fry (1813-1864) – amerykański kompozytor

Zobacz też 
 Frizzle Fry – pierwszy album zespołu Primus
 Philip J. Fry – postać fikcyjna animowanego serialu Futurama